Соломонова Острва су се први пут појавила на Олимпијским играма 1984. године. После тога су слали своје спортисте на све наредне одржане Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Соломонова Острва никада нису слали своје представнике. Представници Соломонових Острва закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу нису освојили ни једну олимпијску медаљу.

Национални олимпијски комитет Соломонових Острва (-{National Olympic Committee of Solomon Islands}-) је основан 1983. а признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Соломонова острва на олимпијским играма